Pedro Vilar ist der Name folgender Personen:

* Pedro Vilar (Bildhauer), spanischer Bildhauer 
 Pedro Vilar (Komponist), dominikanischer Komponist 
 Pedro Vilar (Illustrator), argentinischer Illustrator und Karikaturist 
 Pedro Vilar (Sänger) (* 1949), portugiesischer Sänger